Pflaumer ist der Name von

 Eduard Pflaumer (1872–1957), deutscher Urologe
 Ernst Pflaumer (1905–1985), deutscher Maler, Museumsleiter und Autor
 Heinrich Pflaumer (1881–?), deutscher Architekt 
 Karl Pflaumer (1896–1971), NSDAP-MdR und Badischer Minister des Innern, SS-Führer, Offizier und Polizeibeamter